Friedrich Wilhelm von Steuben 
 Statek MS Steuben

Miejscowości w USA:
 Steuben – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Steuben – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Steuben – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Steuben (ang. Steuben Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Steuben (ang. Steuben Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Steuben (ang. Steuben Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Steuben (ang. Steuben Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Steuben (ang. Steuben Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Steuben (ang. Steuben Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Steuben (ang. Steuben County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Steuben (ang. Steuben County) – w stanie Nowy Jork